Деляну — румынская фамилия.

 Деляну, Аугустин (1944—2014) — румынский футболист.
 Деляну, Бака Петровна (урождённая Ривелес; 1921—2005) — молдавский литератор, переводчик, жена Ливиу Деляну.
 Деляну, Ливиу (Липа Самуилович Клигман; 1911—1967) — румынский и молдавский поэт, драматург.